Ordet pund har flere betydninger:

 Pund (møntenhed) – møntenhed i flere lande, bl.a. Storbritannien, Cypern, Egypten, Libanon, og Syrien.
 Britisk pund – møntenhed i Storbritannien samt diverse andre steder.
 Pund (masseenhed) – masseenhed som er flertydig: Omregning af massen til kg skal tage højde for tidsperioden og land.
 Livre – fransk pund.
 Skålpund – før 1700 den almindelige betegnelse for vægtenheden pund og svarede til 496 g
 Lispund eller livisk pund – dansk vægtenhed lig med 16 pund.
 Centner – svarer til 100 pund.
 Skippund – tidligere dansk vægtenhed lig med 20 lispund = 320 pund.
 Pund (avoirdupois) – amerikansk pund, er eksakt 0,45359237 kilogram, også kaldet internationale pund
 Troy pund – er eksakt 0,3732417216 kilogram. Blev tidligere anvendt bl.a. i Storbritannien

Se også:
 Pund-til-pund-kage – en type kage hvor der er omtrent lige meget af hver ingrediens.
 Pundtegn – er "£"-tegnet og anvendes primært som valutategn for møntenheden pund.
 Punt (flertydig)

en:Pound (disambiguation)
es:Libra
fr:Livre
ja:ポンド
pl:Funt